Села:
 Видумка — Житомирська область, Коростишівська міська громада
 Видумка — Житомирська область, Пулинська селищна громада

Місцевість
 Видумка — місцевість у Житомирі, колишній хутір.